Die Deutsche Snooker-Meisterschaft 2012 war die 16. Austragung zur Ermittlung des nationalen Meistertitels in der Billardvariante Snooker der Herren. Dieses Turnier fand vom 24. bis zum 28. Oktober 2012 in der Wandelhalle im hessischen Bad Wildungen statt. Dort finden die Snooker-Wettbewerbe seit 2005 im Rahmen der deutschen Billard Meisterschaften neben den Disziplinen Poolbillard, Karambolage und Billard-Kegeln statt. Neben der deutschen Snooker-Meisterschaft der Herren wurden auch Deutsche Meister bei den Damen, Senioren und Junioren (U21, U19 und U16) ermittelt.

Titelverteidiger Patrick Einsle besiegte im Finale Roman Dietzel mit 4:2 und gewann nach 2009 und 2011 zum dritten Mal die Deutsche Snooker-Meisterschaft. Damit zog er mit Rekordgewinner Lasse Münstermann gleich, der ebenfalls dreimal deutscher Meister wurde. Die beiden Bronzemedaillen gingen an Robin Otto und Olaf Thode. Einsle erreichte mit 88 Punkten das höchste Break des Turniers. Der hoch gehandelte Deutsch-Engländer Phil Barnes, der aufgrund seiner Saisonleistungen und seines Abschneidens als Amateur beim Paul Hunter Classic 2012 zum Favoritenkreis zählte, schied bereits im Achtelfinale aus.

Gruppenphase

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 5

Gruppe 6

Gruppe 7

Gruppe 8

Ergebnisse

Endrunde

Finale

Höchstes Break

Weblinks 
 Deutsche Snooker-Meisterschaft 2012 auf der Website der Deutschen Billard-Union

2012
Snookerveranstaltung 2012
Billardturnier in Bad Wildungen